Virus de l'immunodéficience simienne
 VIS (organisation criminelle)